Яник Перро (; 4 апреля 1971, Шербрук, Квебек) — профессиональный канадский хоккеист, уже завершивший свою игровую карьеру. Амплуа — центральный нападающий.

Во второй половине карьеры считался лучшим мастером в НХЛ по игре на вбрасываниях.

На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 3 раунде под общим 47 номером командой «Торонто Мейпл Лифс». 11 июля 1994 года обменян в «Лос-Анджелес Кингз». 23 марта 1999 года обменян в «Торонто Мейпл Лифс». 4 июля 2001 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». 3 октября 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». 29 октября 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Финикс Койотис». 27 февраля 2007 года обменян в «Торонто Мейпл Лифс».

Прозвище — «Бесстрашный Яник» ().

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира 1996 г. в составе сборной Канады.
 Лучший бомбардир чемпионата мира 1996 г.
 Участник матча всех звёзд НХЛ (2007)

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1988-89  Trois Rivieres Draveurs     QMJHL  70   53   55  108   48   4   0   0   0   7
1989-90  Trois Rivieres Draveurs     QMJHL  63   51   63  114   75   7   6   5  11  19
1990-91  Trois Rivieres Draveurs     QMJHL  67   87   98  185  103   6   4   7  11   6
1991-92  St. John's Maple Leafs      AHL    62   38   38   76   19  16   7   8  15   4
1992-93  St. John's Maple Leafs      AHL    79   49   46   95   56   9   4   5   9   2
1993-94  St. John's Maple Leafs      AHL    62   45   60  105   38  11  12   6  18  14
1993-94  Toronto Maple Leafs         NHL    13    3    3    6    0  --  --  --  --  --
1994-95  Phoenix Roadrunners         IHL    68   51   48   99   52  --  --  --  --  --
1994-95  Los Angeles Kings           NHL    26    2    5    7   20  --  --  --  --  --
1995-96  Los Angeles Kings           NHL    78   25   24   49   16  --  --  --  --  --
1996-97  Los Angeles Kings           NHL    41   11   14   25   20  --  --  --  --  --
1997-98  Los Angeles Kings           NHL    79   28   20   48   32   4   1   2   3   6
1998-99  Los Angeles Kings           NHL    64   10   17   27   30  --  --  --  --  --
1998-99  Toronto Maple Leafs         NHL    12    7    8   15   12  17   3   6   9   6
1999-00  Toronto Maple Leafs         NHL    58   18   27   45   22   1   0   1   1   0
2000-01  Toronto Maple Leafs         NHL    76   24   28   52   52  11   2   3   5   4
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    82   27   29   56   40  11   3   5   8   0
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    73   24   22   46   30  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    69   16   15   31   40   9   2   2   4   0
2005-06  Nashville Predators         NHL    69   22   35   57   30   1   0   0   0   2
2006-07  Phoenix Coyotes             NHL    49   19   14   33   20  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    17    2    3    5    4  --  --  --  --  --
2007-08  Chicago Blackhawks          NHL    53    9    5   14   24  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        859  247  269  516  402  54  11  19  30  18

Международные соревнования

Ссылки 
 Статистика на сайте Internet hockey database
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте sports.ru

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 4 апреля
Родившиеся в 1971 году
Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Финикс Роудраннерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой